Angelina kan syfta på :

 Angelina (svamp), släkte
 64 Angelina, asteroid
 Yaya and Angelina: The Spoiled Brat Movie, film från Filippinerna, 2009

Namn
 Angelina – ett kvinnonamn och dess bärare

Musik
 Angelina (musikalbum) av dansbandet Lill-Nickes från Halmstad, 1986
 Angelina (sång) av Arvingarna 1993
 Angeline, svenskt rockband från Ljusdal

Geografi

Brasilien 

 Angelina (kommun), Santa Catarina,

Colombia
 Laguna Angelina, sjö

Mexico
 La Angelina, ort

USA
 Angelina County, Texas, USA